Појам фаун може да се односи на:
 Фаун (божанство) , римски бог шума и поља
 Фаун (карактер), врста особе - сладострасник, развратник, похотљивац
 фаун (мајмун), амерички мајмун